Osoby o tym nazwisku:
 Adam Kornacki – polski kierowca wyścigowy i dziennikarz motoryzacyjny
 Jakub Kornacki – polski aktor filmowy i teatralny
 Krzysztof Kornacki – polski nauczyciel akademicki